Sprintrennen steht für:
 Sprintrennen (Biathlon)
 Sprintrennen (Motorsport)
 Sprintrennen (Pferdesport)
 Sprintrennen (Rennrodeln)